36. breddegrad kan henvise til:

 36. nordlige breddekreds
 36. sydlige breddekreds